Южный Давао (, ) — провинция Филиппин на о. Минданао. Административный центр — город Дигос. Административное деление — 14 муниципалитет и 2 города.

География 
Соседние провинции — Котабато, Султан-Кударат, Южный Котабато, Сарангани на западе. На востоке провинция примыкает к заливу Давао (Филиппинское море). На юге провинция имеет морскую границу с Индонезией, с провинцией Северный Сулавеси.

Площадь — 6377,6 км².

История 
Из исторических событий значительное — японская оккупация во время II мировой войны и освобождение от оккупантов в 1945 г. совместными усилиями войск США и Филиппин.

Население 
Общая численность населения — 2 317 986 чел. (2010).

Плотность населения — 363,46 чел./км².

Из разговорных языков распространены себуано и багобо.

Руководство 
 Губернатор — Дуглас Р. Кагас;
 Вице-губернатор — Арсенио Латаса.

Административное деление 
В административном отношении делится на 14 муниципалитет и 2 города:

Провинции Филиппин